Веретельник Андрій (* 1881 — дата смерті невідома) — український письменник, етнограф, перекладач. Псевдоніми і криптоніми: а; А. В.; В.; (в).

Біографія 

Навчався в Києві. З 90-х рр. XIX ст. жив у Львові, Кам'янці-Струмиловій, працював журналістом.
Друкувався у «Літературно-науковому віснику», газетах «Буковина», «Руслан». На початку ХХ ст. виїхав із Галичини до Росії. Детальніших відомостей про його життєвий шлях немає.

Творчість 
Автор епічних творів «Маруся Богуславка» (1903), «Для своїх рідних» (1907). Перекладав українською мовою твори Олександра Купріна, Дмитра Маміна-Сибіряка, Льва Толстого, А. Чехова.

Література 
 Веретельник Андрій // Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліографічного словника / Авт.-укл.: О. Білик, Г. — Гамалій, Ф. Погребенник. — К., 2006. — Част. 1. — С. 41-42.
 Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 516 с.
 «Невідомий Андрій Веретельник»
Українські письменники
Українські перекладачі
Українська діаспора